Близневка — название населённых пунктов:

Россия 
 Близневка — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Близневка — деревня в Куркинском районе Тульской области.